Kui peut designer plusieurs choses :
 Kui, une loge lunaire de l’astrologie chinoise ;
 le kui, une langue de l’Inde ;
 le kui, une langue de l’Indonésie.